Praga – stolica Czech

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 36, w tym 2 podstawowe

 Praga – część miasta Białobrzegi
 Praga – część miasta Krzepice
 Praga – część miasta Rypin
 Praga – część miasta Sieradz
 Praga – część miasta Szydłowiec
 Praga – część miasta Zwoleń
 Praga – część wsi Adamów w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Adamów
 Praga - kolonia wsi Lipiny w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Adamów
 Praga – część wsi Szczerców w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Szczerców
 Praga – osada w województwie łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Dmosin
 Praga – część wsi Witonia w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Witonia
 Praga – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Praga – część wsi Raczyn w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Czarnożyły
 Praga – część wsi Skrzynno w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Ostrówek
 Praga – część wsi Giebułtów w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Książ Wielki
 Praga – część wsi Smardzew w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Radzanów
 Praga – część wsi Pierzchnia w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stara Błotnica
 Praga – część wsi Celinów w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Łaskarzew
 Praga – część wsi Holendry Baranowskie w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Baranów
 Praga – część wsi Zajezierze w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Sieciechów
 Praga - przysiółek wsi Ostrownica-Kolonia w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Kazanów
 Praga – część wsi Aleksandrówka w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Policzna
 Praga – część wsi Grabów nad Wisłą w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk
 Praga – część wsi Tczów w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie TczówTczów
 Praga – część wsi Nowa Wieś w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Harasiuki
 Praga – część wsi Motycze Szlacheckie w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany
 Praga – część wsi Sławiec w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Nowogród
 Praga – część wsi Pełch w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Perlejewo
 Praga – część wsi Lipki w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk
 Praga – część wsi Dankowice Pierwsze w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Krzepice
 Praga – część wsi Jakimowice w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Radoszyce
 Praga – część wsi Koliszowy w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Ruda Maleniecka
 Praga – część wsi Ruda Maleniecka w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Ruda Maleniecka
 Praga – część wsi Broniszowice w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów
 Praga – część wsi Samostrzałów w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije

 Praga – dawna część wsi Drwały w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Wyszogród

 Praga – dawna gromada

Ludzie noszący nazwisko Praga 
 Tomasz Praga (ur. 1970) – komendant główny Straży Granicznej

Inne 
 Praga – historyczna, prawobrzeżna część Warszawy
 Praga – jurydyka Warszawy
 Praga – statek rzeczny
 Praga – marka samochodów
 Praga – zajezdnia tramwajowa w Warszawie (właściwie Zakład Eksploatacji Tramwajów R-2 Praga)
 Praga – wieś w Czarnogórze, w gminie Nikšić

Zobacz też 
 Praga-Północ – dzielnica Warszawy
 Praga-Południe – dzielnica Warszawy
 Praha – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Teksas, w hrabstwie Fayette